Завтра война:

 Завтра война — научно-фантастическая вселенная российского писателя Александра Зорича, опирающаяся на цикл романов и повестей.
 Завтра война — компьютерная игра в жанре космический симулятор.
 Завтра война — первая книга одноимённой трилогии, написанная Александром Зоричем.